Horn kan syfta på:

 Horn (utskott) – en typ av utskott av benvävnad eller hornämne (keratin) som är vanligt bland djur
 Hornämne – ett svavelhaltigt protein keratin som tillhör en grupp av fibrösa proteiner, se Keratin
 Horn (seglingsterm) – hörn på ett segel
 Hornhögtalare

Musikinstrument 
 Horn (musikinstrument) – olika bleckblåsinstrument som ingår i olika typer av blåsorkestrar och musikkårer
 Althorn – ett bleckblåsinstrument
 Tenorhorn – ett bleckblåsinstrument
 Baryton – ett bleckblåsinstrument
 Eufonium – ett bleckblåsinstrument
 Naturhorn (även naturtrumpet) – ett bleckblåsinstrument 
 Valthorn (ofta benämnt enbart horn) – ett bleckblåsinstrument
 Lur – ibland benämnd horn

Träblåsinstrument 
 Bassetthorn
 Engelskt horn

Signalinstrument 
 Blåshorn (även kohorn, vallhorn)
 Bygelhorn
 Jakthorn
 Jägarhorn
 Posthorn

Orgel
Horn (orgelstämma)

Personer
 Horn (efternamn) – ett efternamn samt personer med efternamnet
 Hornätten – en svensk-finländsk adlig ätt
 von Horn – en gren av en adelsätt (vam Horne) från Bremen i Sverige
 Horn af Rantzien – en svensk adelsätt bördig från Greifswald i Pommern

Geografi

 Afrikas horn – en halvö i östra Afrika

Antarktis 

 The Horn, Antarktis,

Australien
 The Horn, Victoria – berg

Island 

 Barðsneshorn, udde, Austurland, 
 Hornbjarg, stup, Västfjordarna, 
 Horn (bergstopp i Island, Västlandet), 
 Horn (udde), Västfjordarna,

Nederländerna 

 Horn (ort i Nederländerna, Limburg, Gemeente Leudal, lat 51,21, long 5,95),

Polen 

 Żabi Róg, ort, Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat ostródzki,

Schweiz 

 Horn, Thurgau, ort och kommun i Thurgau,

Storbritannien 

 Horn (distrikt i Storbritannien), England, District of Rutland,

Sverige

 Horn, Kinda kommun – en tätort i Kinda kommun
 Horn, Södertälje kommun – ett säteri i Södertälje kommun
 Horn, Svärta, en by i Svärta socken, Nyköpings kommun
 Horn – en annan benämning på en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Västerviks kommun, se Lindödjupet och Målängen
 Horn, Västerås kommun – en by i Västerås kommun, några km söder om Borgåsund
 Horns kungsgård – en kungsgård, borgsruin och naturresrervat på Öland
 Horns udde – Öland

Se även
 Horns socken
 Horns landskommun
 Horns församling
 Horns kyrka
 Horns distrikt

Sydafrika 

 Horns, berg, KwaZulu-Natal, UThukela District Municipality,

Tjeckien 

 Hory (ort), Karlovy Vary,

Tyskland 

 Horn, Rheinland-Pfalz – kommun i Rheinland-Pfalz,

Österrike 

 Horn (distrikt), Niederösterreich, 
 Horn, Niederösterreich, Niederösterreich, Politischer Bezirk Horn, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Islandförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar